Topola peut désigner :

Toponymie 
 : 
Topola, une ville et une municipalité de Serbie situées dans le district de Šumadija ;
Topola (selo) est une localité de Serbie située dans la municipalité de Topola, district de Šumadija ;
Topola, un village de Serbie situé sur le territoire de la Ville de Jagodina, district de Pomoravlje.

 : 
 dans la voïvodie de Grande-Pologne :
 Topola, village du powiat de Piła ;
 Topola, village du powiat de Środa Wielkopolska.

 dans la voïvodie de Sainte-Croix :
 Topola, village du powiat de Busko ;
 Topola, village du powiat de Kazimierza.

 dans d'autres voïvodies :
 Topola, village de la voïvodie de Basse-Silésie ;
 Topola, village de la voïvodie de Couïavie-Poméranie ;
 Topola, village de la voïvodie de Lublin.

 : 
 Topoľa, village et commune du district de Snina.